Острову има више значења:

 Острову (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Острову (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији